Брезе́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 260 км на південний захід від Парижа, 115 км на схід від Нанта, 55 км на південний схід від Анже.

Історія 

1 січня 2019 року Брезе, Шасе i Сен-Сір-ан-Бур було об'єднано в новий муніципалітет Бельвінь-ле-Шато.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті нараховувалося 517 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1348,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Офіційний сайт муніципалітету 
 Брезе на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Брезе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара